Krokevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokevattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (7,51 ha)
Västra Krokevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (30,1 ha)
Östra Krokevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (36,4 ha)
Lilla Krokevattnet, sjö i Melleruds kommun, 
Stora Krokevattnet, sjö i Melleruds kommun,  (12,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn